Диссоциати́вная амнезия — один из видов диссоциативных расстройств, при котором пациентом утрачивается память на события в основном личного характера, что является последствием стресса или травмирующего события, при этом способность восприятия новой информации сохраняется.

Амнезия не обусловлена соматическим состоянием или воздействием психоактивного вещества. Потеря памяти варьируется от незначительной (чётко локализованная амнезия) до всей (глубокая и генерализованная амнезия), при которой пациент может бесцельно бродить не ориентируясь в пространстве и времени.

Сравнительные характеристики диссоциативных расстройств (DSM-IV)

Симптомы

Эпидемиология

Этиология

Течение и прогноз

Лабораторные и психологические тесты

Диагностические критерии диссоциативной амнезии по DSM IV

Примечания

Ссылки 
 Каплан Г. И., Сэдок Б. Дж. Клиническая психиатрия (перевод с англ.) М.: Медицина, 1994. Т.1. 672 с. Стр. 196—199
 Диссоциативные расстройства. Энциклопедия Кругосвет
 International Classification of Diseases Version:2010. Dissociative amnesia

Диссоциативные расстройства
Нарушения памяти